La nazionale di baseball russa Under-21 rappresenta la Russia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai ventuno anni.

Piazzamenti

Europei 
 2006 :  1°
 2010 :  2°
 2014 :  3°
 2016 :  2°

Collegamenti esterni

Under-21